Peoria – tribù di nativi americani

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Peoria – città situata tra la Contea di Maricopa e la Contea di Yavapai, Arizona
 Peoria – città della Contea di Arapahoe, Colorado 
 Peoria – capoluogo della Contea di Peoria, Illinois
 Peoria – città della Contea di Ottawa, Oklahoma
 Peoria – CDP della Contea di Linn, Oregon